Председатель Всероссийского центрального исполнительного комитета — высшая государственная должность в РСФСР во главе Всероссийского центрального исполнительного комитета, в период с 1917 по 1938 годы. Учреждена в июне 1917 года в ходе I Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов. После низложения Временного правительства и перехода верховной власти к Советам с  года номинально стала высшей государственной должностью.

Список председателей

Примечания 

Председатели ВЦИК